Сту́пин () — русская фамилия. Происходит от прозвища Ступа («толстый», «неповоротливый»).

Известные носители:
 Ступин, Александр Васильевич (1776—1861) — русский живописец.
 Ступин, Алексей Дмитриевич (1846—1915) — книгоиздатель и книгопродавец.
 Ступин, Владимир Иванович (род. 1918) — советский архитектор.
 Ступин, Вячеслав Григорьевич (род. 1947) — советский и российский партийный и государственный деятель.
 Ступин, Георгий Владимирович (1860—?) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Ступин, Евгений Викторович (род. 1983) — российский политик, депутат Московской городской Думы от КПРФ.
 
 Ступин, Константин Валентинович (1972—2017) — советский и российский рок-музыкант.
 Ступин, Пётр Анатольевич (род. 1959) — российский актёр театра и кино.

Сту́пина

Примечания